Chunyang-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Chunyang-myeon, Bonghwa-gun, socken i Bonghwa-gun, Norra Gyeongsang, 
 Chunyang-myeon, Hwasun-gun, socken i Hwasun-gun, Södra Jeolla,